E60 oder E 60 steht für:
 BMW E60, ein PKW-Modell
 DR-Baureihe E 60, Elektrolokomotiven der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft
 Europastraße 60, eine Fernstraße von Brest in Frankreich nach Irkeshtam in Kirgisistan
 Nokia E60, ein Mobiltelefon
 Zinkmangel, nach dem ICD-10-Code

E60